Лазоренко Вадим Миколайович (* 1965) — радянський та український футболіст, захисник, український футбольний тренер.
 Лазоренко Олена Володимирівна (1943—2012) — український політолог і громадський діяч, доктор філософських наук, професор.
 Лазоренко Роман Валентинович — старший сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Лазоренко Сергій Анатолійович (* 1972) — тренер з вільної боротьби та панкратіону, заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.

Див. також 
 Лазаренко

Примітки